Europese weg 421 van de stad Luxemburg tot Aken 
 Mannitol, een natuurlijke zoetstof